Реметалк — мужское имя. Известные носители:
 Реметалк I — царь Фракии (11 до н. э. — 12/13 н. э.)
 Реметалк II — царь Фракии (18—38)
 Реметалк III — последний царь Фракии (38—46)
 Реметалк Филоцезарь (I век) — сын понтийского царя Полемона II
 Реметалк I — правитель Боспорского царства (131—154)
 Реметалк II — правитель Боспорского царства (226—228)